Helio, forma del nome Elio (nome)
895 Helio, asteroide della fascia principale